Pendências kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pendências (ort), Rio Grande do Norte, 
 Pendências (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar